Кобилњице могу бити:

 Кобилњице (Свидњик), насељено мјесто у округу Свидњик, Прешовски крај, Словачка Република
 Кобилњице (Брно-околина), насељено мјесто у округу Брно-околина, Јужноморавски крај, Чешка Република
 Кобилњице (Кутна Хора), насељено мјесто у округу Кутна Хора, Средњочешки крај, Чешка Република
 Кобилњице (Млада Болеслав), насељено мјесто у округу Млада Болеслав, Средњочешки крај, Чешка Република